Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1989 прошёл в городе Милуоки (штат Висконсин, США) с 3 по 9 апреля 1989 года. Турнир прошёл в 31-й раз. США приняли мужской чемпионат мира в 4-й раз. В Милуоки турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 19-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 5:4. Третье место заняли сборная Норвегии и сборная Швеции (матч за 3-е место не проводился).

Одновременно с мужским в Милуоки проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), сборная Норвегии (как ), семь европейских мужских сборных (кроме сборной Норвегии), вместе с США представляющая Северную Америку сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Пэт Райан).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за распределение 7-го, 8-го и 9-го мест.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Италии, ФРГ и Франции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 7-го, 8-го и 9-го мест) был проведен дополнительный розыгрыш. Сначала между собой встречались сборные Италии и Франции, победитель занимал 7-е место в группе, а проигравший встречался со сборной ФРГ за 8-е место в группе.

В результате в окончательной классификации 7-е место заняла сборная Италии, 8-е место — сборная ФРГ, 9-е место — сборная Франции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Томми Стьерне (сборная Дании).

Примечания 

1989
Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Милуоки
Апрель 1989 года
Чемпионаты мира в США